Адыгея:

 Адыгея — республика в составе Российской Федерации, её субъект.
 «Адыгея» — филиал Всероссийской Государственной Телевизионной и Радиовещательной Компании в республике Адыгея.